Hiei-hegy, Kiotótól északkeletre
Hadihajók
 Hiei, a Hiei korvettosztály első hajóegysége (1877)
 Hiei, gyorscsatahajó, a Kongó csatacirkáló-osztály második hajóegysége (1912–1942)
 Hiei, Haruna osztályú romboló, az osztály második hajóegysége (1973–2011)
egyéb
 6731 Hiei, aszteroida
 Hiei, a Yu Yu Hakusho című manga- és animesorozat egyik szereplője